Le titre de professeur associé recouvre plusieurs réalités institutionnelles selon les pays :

En Amérique du Nord 
Le titre de professeur associé correspond à l'un des trois titres des enseignants-chercheurs titulaires de leur poste ; cette fonction est une fonction intermédiaire entre « professeur assistant » (Assistant Professor) et « professeur titulaire » ("Full" Professor).

En France 
 Professeur associé : dans l'enseignement technologique et professionnel relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale,
 Enseignant-chercheur associé  ou professeur associé en service temporaire (PAST), relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

En Russie  
 Professeur adjoint : Depuis 1835, un grade de professeur associé (ou professeur adjoint) était requis pour occuper un poste de vacataire. Depuis 1863, la fonction correspond à celle de maître de conférences (Доцент).

Enseignant